El nom Amenhotep (ỉmn-ḥtp; “Amon està satisfet”) era un nom de l'antic Egipte, també conegut en els textos grecs com a Amenofis, Amenoftis, Ammenofis, Amofis, Amenofe, Amenemofe o Amenemofis.

Faraons egipcis de la dinastia XVIII 
Amenhotep en els noms de faraons:
 Amenhotep I (Amenofis I), Dyeserkara Amenhotep, que va regnar de c. 1525-1504 aC., seguint les petjades del seu pare el rei Ahmose i cimentant el naixent Imperi egipci.
 Amenhotep II (Amenofis II), Aajeperura Amenhotep, que va regnar durant els anys 1427 i 1401 aC., al costat de Tutmosis III, portaria el país a la seva màxima extensió a victòries sense igual contra els altres regnes.
 Amenhotep III (Amenofis III), Nebmaatra Amenhotep, que va regnar entre 1390 i 1352 aC; el faraó que va tenir l'honor de gaudir d'una època de calma, pau i riquesa sense igual.
 Amenhotep IV (Amenofis IV), Neferkheperura Amenhotep, o Neferkheperura Akhenaton, que va regnar entre 1353 i 1338 aC., fill de l'anterior, molt més conegut com a Akhenaton.

Prínceps egipcis 
 Amenhotep, fill de Sobekhotep IV (dinastia XIII), esmentat en un cartutx (ara a El Caire).
  Amenhotep, fill d'Amenhotep II (dinastia XVIII).
 Amenhotep (dinastia XVIII), la seva tomba va ser trobada en la tomba QV82 al costat d'una tal Minemhat; es desconeixen les seves relacions familiars.
 Amenhotep, fill de Ramsès II (dinastia XIX), Ocupa el lloc 14è a la llista de prínceps

Nobles egipcis 
 Amenhotep fill d'Hapu, savi egipci que va viure durant el regnat d'Amenhotep III. Fou el màxim responsable de les obres arquitectòniques de l'època i seria deïficat en l'època ptolemaica.
 Amenhotep (dinastia XVIII), gran sacerdot d'Amon.
 Amenhotep-Huy (Virrei de Cuix), virrei de Cuix i supervisor de totes les obres d'Amenhotep III (dinastia XVIII), tomba nº 28 a la necròpolis d'Asasif.
 Amenhotep Huy, majordom cap de Memfis sota Amenhotep III (dinastia XVIII).
 Amenhotep, fill de Yuti, camarlenc sota Amenhotep III (dinastia XVIII).
 Amenhotep, gran sacerdot (dinastia XX).
 Amenhotep, pare de la reina Kakat (dinastia XXIII).
 Amenhotep (tresorer) tresorer de la dinastia XIII